Ellert ist Familienname folgender Personen: 

 Gerhart Ellert (1900–1975), Pseudonym von Gertrud Schmirger, österreichische Schriftstellerin
 Gundi Ellert (* 1951), bayerische Volksschauspielerin